Skyteam har flere betydninger:
SkyTeam – sammenslutning af luftfartsselskaber
Skyteam (knallertmærke) – Kinesisk knallertproducent